Исаа́к (Исай, Исайя) Изра́илевич Презе́нт (, Торопец, Тверская губерния — 6 января 1969, Москва) — советский учёный и педагог, автор работ по марксистской методологии науки. Доктор биологических наук (1930), академик ВАСХНИЛ (1948).

В истории науки с именем И. И. Презента ассоциируется понятие лысенковщины.

Биография 

Окончив школу, преподавал в железнодорожном училище. 1921 год — ответственный секретарь уездного комитета РКСМ, зав. политпросветотделом губкома РКСМ в Пскове.

Окончил Ленинградский государственный университет в 1926 году (по одним данным юридическое отделение, по другим — биологическое).

С 1925 года И. И. Презент участвует в работе естественно-научной секции созданного в 1919 году Научного общества марксистов (НОМ). Работал во Всесоюзном институте растениеводства, преподавал в ЛГПИ им. А. И. Герцена.

С 1930 года — заведующий кафедрой диалектики природы и эволюционного учения ЛГУ. Занимал должность научного консультанта Президента ВАСХНИЛ по философским вопросам. В 1935—1941 годы — заместитель главного редактора журнала «Яровизация». В период с 1935 по 1938 годы — научный консультант при Всесоюзном селекционно-генетическом институте.

В 1934 году начал сотрудничать с Т. Д. Лысенко, с 1938 года стал его ближайшим сотрудником и идеологом «мичуринского направления».

В 1943—1951 годах — профессор ЛГУ; в 1948—до осени 1951 заведующий кафедрой дарвинизма ЛГУ (уволен приказом ректора А. А. Ильюшина), одновременно в 1948—1951 годах — заведующий кафедрой дарвинизма, а 1948 по 1950 и декан биолого-почвенного факультета МГУ; в 1951—1955 годах — старший научный сотрудник ВАСХНИЛ.

В 1956—1965 годах — старший научный сотрудник научно-исследовательской базы АН СССР «Горки Ленинские».

Награды 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1943).

Деятельность 
В июне 1939 года он направил председателю Совнаркома СССР В. М. Молотову докладную записку, в которой, в частности, писал:

Хору капиталистических шавок от генетики в последнее время начали подпевать и наши отечественные морганисты. Вавилов в ряде публичных выступлений заявляет, что «мы пойдём на костёр», изображая дело так, будто бы в нашей стране возрождены времена Галилея. Поведение Вавилова и его группы приобретает в последнее время совершенно не терпимый характер. Вавилов и вавиловцы окончательно распоясались, и нельзя не сделать вывод, что они постараются использовать международный генетический конгресс для укрепления своих позиций и положения… В настоящее время подготовка к участию в конгрессе находится целиком в руках Вавилова, и это далее никоим образом нельзя терпеть. Если судить по той агрессивности, с которой выступают Вавилов и его единомышленники, то не исключена возможность своеобразной политической демонстрации «в защиту науки» против её «притеснения» в Советской стране. Конгресс может стать средством борьбы против поворота нашей советской науки к практике, к нуждам социалистического производства, средством борьбы против передовой науки.

На докладной стоят подпись и виза президента ВАСХНИЛ, академика Лысенко. По одной из распространённых версий, именно эта докладная записка послужила причиной ареста Вавилова: ознакомившись с её содержанием, Берия попросил Молотова дать санкцию на арест.

И. Презент в воспоминаниях современников 
 «За короткий срок акад. Лысенко развалил ВАСХНИЛ. <…> ВАСХНИЛ превратился в пристанище шарлатанов от науки и всякого рода «жучков». Официальным философом ВАСХНИЛ стал небезызвестный Исай Презент, путаник и болтун, не раз битый за левацкие фразы и дела…» (письмо селекционера Е. Н. Радаевой А. А. Жданову 4 сентября 1947
 «Как никто другой, Презент умел придать любой дискуссии характер обострившейся классовой борьбы, будь то обсуждение методики преподавания или рассмотрение вопросов охраны природы. На первом заседании Биологической секции ЛОКА он вещал: „Октябрьская революция в отношении перетряхивания теоретических установок только начинается… Нужно взять на критику всех. Черновой просмотр, сборка материала должна вестись широко и массово во всех учреждениях“». <…> От учёных он требовал ссылки на партийные документы, заявляя, что в биологии нет научных школ, есть только школы партийные и антипартийные. Деятельность Презента ярко отразила новые тенденции в диалектизации биологии — сокрушение традиционных научных школ. Образ „карликового самца“, нарисованный в современной литературе, мало соответствует действительности. Блестящий талант оратора и полемиста, активная позиция, граничащая с авантюризмом смелость, рассказы о „героическом революционном прошлом“, забота о ближних, успех у женщин и т. д. — всё это привлекало к Презенту многих людей». (Э. И. Колчинский)
 Из интервью д. т. н. И. Г. Абрамсона у академика А. Д. Александрова, в прошлые годы возглавлявшего Ленинградский университет:

И. Г. Да, Исай Презент. Его все боялись.

А. Д. Ну, не все боялись. Противный тип. Но выгнали его всё-таки из университета. Правда, путём подлого приёма, в его духе. Использовали один его текст, где он противоречит точке зрения Сталина. Сказали ему: «Или Вы уходите, или мы это опубликуем». А потом, когда наступила оттепель, Презент вернулся. Был приказ министерства восстановить его, сняв с заведования кафедрой дарвинизма Завадского. Я этот приказ не выполнил, сказал об этом на партактиве, мне стали аплодировать.

И. Г. Как Вам это удалось?

А. Д. Говорят, что в те времена ничего нельзя было сделать вопреки указаниям сверху. Вообще говоря, дело в том, что больше всего возмущаются прошлым самые подлые люди, лакеи. Лакей ненавидит барина и только. На том партактиве был Хрущёв. Он в заключительном слове кричал мне: «Как так — ректор приказов не выполняет? За это из партии исключают, с работы снимают, а в военное время расстреливают». Покричал, и на этом дело кончилось. Презент был уверен, что будет восстановлен. Я его не допустил в Университет. Не надо было слишком бояться.

В. А. Шенберг:

Исаак Израилевич Презент читал курс биологии. Он словно вихрь врывался в зал, заряжая всех студентов своей энергией. Это был прекрасный оратор, все с упоением слушали его лекции. Правда, вот экзамен ему сдавать было не так-то просто. Студенты никогда заранее не знали, что он может у них спросить, он мог задать любой вопрос, какой только захочет.

С. Э. Шноль:

Исай Израилевич Презент — главный идеолог безграмотного Лысенко. Презент — человек блестящий. Как красиво и пламенно он говорит. Как резко и соответственно стилю собрания, как грубо и демагогично его выступление! … Как он беспардонен и мелок!

Как он, упоённый собой, был неосторожен. Он повторил часть текста, вставленного им ранее в доклад Лысенко. Он сказал, «когда мы, когда вся страна проливала кровь на фронтах Великой Отечественной войны, эти муховоды…». Договорить он не сумел. Как тигр, из первого ряда бросился к трибуне Рапопорт — он знал, что такое «брать языка». Презент на войне не был — он был слишком ценным, чтобы воевать — там же могут и убить… Рапопорт был всю войну на фронте. С чёрной повязкой на выбитом пулей глазу он был страшен. Рапопорт схватил Презента за горло и, сжимая это горло, спросил свирепо: «Это ты, сволочь, проливал кровь?» Ответить почти задушенному Презенту было невозможно.

Основные работы 
 Презент И. И. Программа-конспект по историческому материализму. — Л.: Б. и., 1927. — ? с.
 Презент И. И. Происхождение речи и мышления. (К вопросу об их приоритете). Предисл. Б. А. Фингерта. — Л.: «Прибой», 1928. — 128 с.
 Даров И. Бехаизм. (Новая религия Востока). — Л.: «Прибой», 1930. — 55 с.
 Презент И. И. Теория Дарвина в свете диалектического материализма. [Тезисы к 50-летию со дня смерти Ч. Дарвина. 1882—1932]. — Л.: Леногиз—Ленмедиздат, 1932. — 32 с.
 Презент И. И. Классовая борьба на естественно-научном фронте. Обработанная стенограмма доклада на Конференции педагогов-естественников г. Ленинграда. — М.-Л.: Огиз—Учпедгиз, 1932. — 72 с.
 Хрестоматия по эволюционному учению. Под ред. И. И. Презента. — Л.: Б. и., 1934.
 Лысенко Т. Д., Презент И. И. Селекция и теория стадийного развития растения. — М.: Сельхозгиз, 1935. — 64 с.
 Хрестоматия по эволюционному учению. Под ред. И. И. Презента. — Л.: Б. и., 1935.
 Презент И. И. Замечательный новатор Трофим Денисович Лысенко. — Р.-н/Д: Ростиздат, 1939. — 28 с.
 Презент И. И. Резервы картофельного клубня. — М.: Пищепромиздат, 1943. — 15 с.
 Презент И. И. В содружестве с природой. И. В. Мичурин и его учение. — Л.: Лениздат, 1946. — 132 с.
 Презент И. И. В содружестве с природой. И. В. Мичурин и его учение. — М.-Л.: Сельхозгиз, 1948. — 190 с.
 Презент И. И. Материалы по дарвинизму к зимней экзаменационной сессии 1948 года для студентов Московского и Ленинградского университетов. — М.: Б. и., 1949. — ? с.
 Презент И. И. Великий преобразователь природы И. В. Мичурин. — М.-Л.: Детгиз, 1949. — 63 с.
 Презент И. И. И. В. Мичурин — основоположник советского творческого дарвинизма. [Стенограмма доклада, посвящённого 15-летию со дня смерти И. В. Мичурина]. — М.: «Правда», 1951. — 24 с.
 Презент И. И. Биолог-материалист Ж. Б. Ламарк. — М.: Изд-во АН СССР, 1960. — 59 с.
 Презент И. И. И. В. Мичурин и его учение. — М.: Изд-во АН СССР, 1961. — 198 с.

Образ в литературе 
Исай Презент является прототипом Саула Брузжака, правой руки «народного академика» К. Рядно в романе «Белые одежды» Дудинцева. В романе Саул Брузжак носит прозвище «карликовый самец».

Примечания

Литература 
 Презент Исаак Израилевич (фонд 1593)  // Архив Академии наук СССР. Обозрение архивных материалов. Т. VIII. / Труды Архива. Вып. 28. Под. ред. Б. В. Левшина и Н. Я. Московченко. — : Наука, 1986. — С. 83.
 

Биологи России
Биологи СССР
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Авторы неакадемических исследований в биологии
Члены КПСС
Биологи XX века
Похороненные на кладбище Памяти жертв 9-го января
Персоналии:Мичуринская биология
Сотрудники ВИР
Деканы биолого-почвенного факультета МГУ

Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Преподаватели биологического факультета Санкт-Петербургского университета